Schmelzbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Allgemein der Abfluss von Gletschern

 Schmelzbach (Mur), linker Zufluss der Mur im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich
 Schmelzbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer im Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Schmelzbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schmelzbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Roten Traun) nahe Wald, Gemeinde  Inzell im Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmelzbach (Weißer Main), linker Zufluss des Weißen Mains im Landkreis Bayreuth, Bayern, Deutschland
 Schmelzbach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde im Landkreis Zwickau, Sachsen, Deutschland